|-
| 190501 - ||  || 12 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190502 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190503 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190504 - || 2000 HE || 22 aprilie 2000 ||  || , 
|-
| 190505 - ||  || 27 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190506 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190507 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190508 - ||  || 29 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190509 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190510 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190511 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190512 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190513 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190514 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190515 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190516 - ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190517 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190518 - ||  || 26 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190519 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190520 - ||  || 5 august 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190521 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190522 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190523 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190524 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190525 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190526 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190527 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190528 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190529 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190530 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190531 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190532 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190533 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190534 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190535 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190536 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190537 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190538 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190539 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190540 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190541 - ||  || 8 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190542 - ||  || 8 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190543 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190544 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190545 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190546 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190547 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190548 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190549 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190550 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190551 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190552 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190553 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190554 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190555 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190556 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190557 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190558 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190559 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190560 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190561 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190562 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190563 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190564 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190565 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190566 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190567 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190568 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190569 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190570 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190571 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190572 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190573 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190574 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190575 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190576 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190577 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190578 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190579 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190580 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190581 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190582 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190583 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190584 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190585 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190586 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190587 - ||  || 23 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190588 - ||  || 22 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190589 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190590 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190591 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190592 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190593 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190594 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190595 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190596 - ||  || 23 octombrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 190597 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190598 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190599 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190600 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-